Adam kan syfta på:

 Adam – mansnamn av hebreiskt ursprung samt personer med namnet
 Adam (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Adam (bibeln) – den första människan enligt Bibeln
Adam (film, 2019) – en dramafilm samproducerad av Marocko, Frankrike, Belgien och Qatar 
Adam (film, 2020) – en amerikansk film från 2020 i regi av Michael Uppendahl
 Adam (islamisk profet) – den första profeten i islam och är den första människan som skapades av Gud

 Adam (Buffy) – en rollfigur i TV-serien Buffy och vampyrerna
 Adam (servis) – en klassisk servis från Gustavsbergs porslinsfabrik
 Adam (tecknad serie) – utgiven bland annat i serietidningen Serie-Pressen Comic Magazine av serietidningsförlaget Formatic Press 1993–1994.
 Adam Live – en svensk talkshow och diskussionsprogram med Adam Alsing

Geografi

Finland 

 Adam, Raseborg, Nyland,

Se även 
 Adams – flera
 The Addams Family
 Till Adam Brombergs minne
 Mount Adam  – flera

Robotskapade Finlandförgreningar